Со́рвальское кла́дбище () — кладбище в Выборге. Согласно документам, было открыто в 1798 году. Расположено на острове Гвардейский в западной части Выборга близ здания Сорвальской школы, неподалёку от парка Монрепо.

История 

 1798 — открытие кладбища в Сорвали
 1801 — выделение под кладбище участка усадьбы Монрепо на острове Сорвали
 1881 — разделение Выборгского сельского и городского приходов
 1908 — разделение участков кладбища в Сорвали между сельским и городским приходами
 1924 — приобретение участка для расширения кладбища Выборгского городского прихода
 1930 — первое захоронение на новом участке кладбища

Площадь кладбища составляла 4,7 га. Из них, согласно определённым границам территорий по протоколу, было выделено:
 русское кладбище: 7 тунландов и 16 капландов (примерно 3,61 га);
 финское кладбище: 1 тунланд и 28 капландов (примерно 0,93 га);
 шведское и немецкое кладбище: 8 капландов (примерно 0,12 га).

В советское время в ходе расширения и спрямления автодороги значительная часть кладбища была уничтожена. Утрачена и большая часть могильных памятников.

В начале 2007 года был дан старт совместному российско-финскому проекту «Мемориальный парк Сорвали наше общее культурное наследие». Проект, финансируемый Евросоюзом, был рассчитан на один год.

12 октября 2016 года на кладбище был торжественно открыт мемориал «Непокоренные» — памятник освобождённым в 1944 году из финского плена советским военнослужащим — участникам Великой Отечественной войны, которые умерли, находясь в эвакогоспитале в Выборге. В центре стилизованной мемориальной часовни из серого гранита на небольшой площадке, мощённой булыжником, установлена стела из четырёх столбов, увенчанных крестом, на которых прикреплены таблички с именами 144 военнопленных. Её окружают четыре арки — портала, символизирующих связь времён. На их гранях высечено: «Непокорённые» и «1941 — 1945».

Примечания

Ссылки 
 Сорвали. Роща памяти.
 Sorvali, Muistojen Lehto. 
 Финское кладбище, Некрополь России
 Кладбище на о. Сорвали в Выборге., 25.06.07
 Проект ИНТЕРРЕГ-ТАСИС «Мемориальный парк Сорвали — наше общее культурное наследие»

Кладбища Выборга